Adelphe  — род ос-блестянок из подсемейства Amiseginae. Около 20 видов.

Распространение 
Северная и Южная Америка: от Канады до Аргентины.

Описание 
Мелкие осы-блестянки. Проподеум угловатый или зубчатый. Крылья нормально развиты. Паразитоиды. Вид  был выведен из яиц палочников  (Phasmatidae).

Систематика 
Около 20 видов.
  — Мексика и США
  — Бразилия
  — Ямайка
 Другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
Осы-блестянки
Роды перепончатокрылых
Насекомые Южной Америки